

Toponímia 
 Diena (Mali), un poble i municipi de Mali

Onomàstica 
Família de filatèlics italians: 
 Alberto Diena (1894–1977)
 Dr. Emilio Diena (1860–1941)
 Dr. Enzo Diena (1927–2000)

Altres 
 Diena (diari), un periòdic diari de Letònia